Nationalteatern kan syfta på:

 Nationalteatern –  en svensk teatergrupp och är ett rockband
 Nationalteatern, Brno – en teaterinstitutionen i Brno
 Nationalteatern, Budapest – Ungerns nationalteater
 Nationalteatern, Prag – en teatern i Tjeckien.
 Nationalteatern, Warszawa – en teater i Warszawa i Polen